Кузьмино — название ряда населенных пунктов в странах бывшего СССР.

Белоруссия 
 Кузьмино — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Кузьмино — упразднённая деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Кузьмино — озеро в Оршанском районе Витебской области.

Казахстан 
 Кузьмино — село в Железинском районе Павлодарской области.

Россия

Архангельская область 
 Кузьмино — деревня в Приморском районе.

Брянская область 
 Кузьмино — посёлок в Брянском районе.

Владимирская область 
 Кузьмино — деревня в Вязниковском районе.
 Кузьмино — деревня в Гусь-Хрустальном районе.
 Кузьмино — деревня в Меленковском районе.
 Кузьмино — деревня в Собинском районе.

Вологодская область 
 Кузьмино — деревня в Кичменгско-Городецком районе.
 Кузьмино — деревня в Череповецком районе.

Ивановская область 
 Кузьмино — деревня в Лухском районе.
 Кузьмино — деревня в Родниковском районе.
 Кузьмино — урочище в Приволжском районе.

Калининградская область 
 Кузьмино — посёлок в Озёрском городском округе.

Костромская область 
 Кузьмино — деревня в Красносельском районе.
 Кузьмино — деревня в Судиславском районе.
 Кузьмино — деревня в Сусанинском районе.

Марий Эл 
 Кузьмино — деревня в Юринском районе.
 Кузьмино — посёлок в Юринском районе.

Московская область 
 Кузьмино — деревня в Сергиево-Посадском районе.
 Кузьмино — село в Ступинском районе.

Нижегородская область 
 Кузьмино — деревня в Ковернинском районе.
 Кузьмино — деревня в Чкаловском районе.

Пермский край 
 Кузьмино — деревня в Карагайском районе.
 Кузьмино — деревня в Кочёвском районе.
 Кузьмино — деревня в Чернушинском районе.
 Кузьмино — деревня в Юсьвинском районе.

Псковская область 
 Кузьмино — деревня в Куньинском районе.
 Кузьмино — деревня в Невельском районе.
 Кузьмино — деревня в Новоржевском районе.
 Кузьмино — деревня в Новосокольническом районе.
 Кузьмино — деревня в Палкинском районе.
 Кузьмино — деревня в Себежском районе.
 Кузьмино — деревня в Усвятском районе.

Рязанская область 
 Кузьмино — деревня в Клепиковском районе.

Смоленская область 
 Кузьмино — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.
 Кузьмино — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Кузьмино — деревня в Богдановщинском сельском поселении Сафоновского района.
 Кузьмино — деревня в Васильевском сельском поселении Сафоновского района.
 Кузьмино — деревня в Сычёвском районе.
 Кузьмино — деревня в Ярцевском районе.

Тверская область 
 Кузьмино — деревня в Бельском районе.
 Кузьмино — деревня в Пеновском районе.

Удмуртия 
 Кузьмино — деревня в Сюмсинском районе.
 Кузьмино — деревня в Ярском районе.

Ярославская область 
 Кузьмино — деревня в Даниловском сельском поселении Даниловского района.
 Кузьмино — деревня в Дмитриевском сельском поселении Даниловского района.
 Кузьмино — деревня в Ярославском районе.

Украина 
 Кузьмино — село в Мукачевском районе Закарпатской области.
 Кузьмино — посёлок в Кременском районе Луганской области.

См. также 

 
 Малое Кузьмино
 
 
 
 Кузьмины